Непобедимый (фильм, 1983) — советский фильм Юрия Борецкого.
 Непобедимый (фильм, 2001) — фильм Вернера Херцога
 Непобедимый (фильм, 2008) — фильм Олега Погодина
 Непобедимый (фильм, 2009) — фильм Клинта Иствуда